Collegio elettorale di Vercelli – collegio elettorale del Regno di Sardegna 
Collegio elettorale di Vercelli – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Vercelli – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Vercelli – collegio elettorale della Camera dei deputati